Трегубовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область
 Трегубовское сельское поселение — входит в Великоустюгский район

Новгородская область
 Трегубовское сельское поселение — входит в Чудовский район